Didot ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Didot (* 1983), französischer Fußballspieler
 Firmin Didot (1764–1836), französischer Typograph und Schriftsteller
 François Didot (1689–1757), französischer Buchdrucker
 François Ambroise Didot (1730–1804), französischer Buchdrucker, Schriftgießer und Verleger
 Pierre Didot (1760–1853), französischer Buchdrucker
 Pierre-François Didot (1732–1795), französischer Hofbuchdrucker

Didot bezeichnet außerdem:

 Didot (Schriftart), eine von François Ambroise Didot entwickelte Schriftart

Siehe auch:
 Dido